Хайн-Дирек Ной (; 13 февраля 1944, Бад-Кройцнах — 14 апреля 2017, Висбаден) — западногерманский легкоатлет, специалист по метанию диска. Выступал за сборную ФРГ по лёгкой атлетике в период 1964—1982 годов, серебряный и бронзовый призёр Кубка Европы, дважды серебряный призёр летних Универсиад, шестикратный чемпион национального первенства, рекордсмен страны в метании диска, участник трёх летних Олимпийских игр.

Биография 
Хайн-Дирек Ной родился 13 февраля 1944 года в городе Бад-Кройцнахе. Проходил подготовку в Майнце в местном одноимённом спортивном клубе USC Mainz и позже в Леверкузене в клубе Bayer Leverkusen.

Впервые заявил о себе в 1963 году, пробившись в финал чемпионата ФРГ и заняв итоговое шестое место. Два года спустя уже стал серебряным призёром, а с 1966 года неизменно выигрывал все национальные первенства в течение четырёх последующих сезонов. Был одиннадцатым на чемпионате Европы в Будапеште. Будучи студентом, выступил на летней Универсиаде 1967 года в Токио, где выиграл серебряную медаль, проиграв американцу Гэри Карлсону. В то время он стал первым западногерманским метателем диска, сумевшим преодолеть рубеж в 60 метров.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико — в итоге занял в метании диска среди мужчин девятое место.

Первого серьёзного успеха на международном уровне добился в сезоне 1970 года, когда вошёл в основной состав немецкой национальной сборной и побывал на Кубке Европы в Стокгольме, откуда привёз награду серебряного достоинства, уступив только местному шведскому метателю диска Рики Рухи. Кроме того, съездил на Универсиаду в Турине, где так же стал серебряным призёром, на сей раз потерпел поражение от венгра Яноша Мураньи.

В 1972 году соревновался на Олимпийских играх в Мюнхене, но был далёк здесь от попадания в число призёров, занял среди метателей диска лишь 17 место, не сумев преодолеть даже квалификационный этап.

В 1974 году в пятый раз стал чемпионом Германии по лёгкой атлетике. В следующем сезоне завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы в Ницце.

Находясь в числе лидеров немецкой национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1976 года в Монреале, впоследствии занял здесь 12 место.

После монреальской Олимпиады Ной ещё в течение некоторого времени оставался в составе легкоатлетической команды Германии и продолжал принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1977 году на соревнованиях в Бременхавене он метнул диск на 68,08 метра, установив тем самым рекорд страны, который продержался более десяти лет и был побит только переехавшим в ФРГ рекордсменом мира из ГДР Вольфгангом Шмидтом. Тем не менее, в 1978 году Хайн-Дирек Ной был уличён в употреблении анаболических стероидов и отстранён от соревнований сроком на один год. Много лет спустя уже в возрасте 69 лет в интервью немецкой прессе он подтвердил, что в течение многих лет использовал запрещённые вещества, причём все его коллеги тоже это делали — в существовавшей допинговой программе были замешаны и врачи сборной, и спортивные чиновники Западной Германии.

Вернувшись по окончании срока дисквалификации, в 1981 и 1982 годах Ной ещё выступал на чемпионатах страны, но в обоих случаях занял только четвёртые места.

Завершив спортивную карьеру, занялся преподавательской деятельностью, более 35 лет проработал учителем физкультуры и английского языка в средней школе в Майнце.

Умер 14 апреля 2017 года в Висбадене в возрасте 73 лет.

Примечания

Литература 
 Klaus Amrhein: Biographisches Handbuch zur Geschichte der Deutschen Leichtathletik 1898-2005. 2 Bände, Darmstadt 2005 (publiziert über Deutsche Leichtathletik Promotion- und Projektgesellschaft) 
 Brigitte Berendonk: Doping. Von der Forschung zum Betrug. Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe. Rowohlt, Reinbek 1992, ISBN 3-499-18677-2 
 Andreas Singler & Gerhard Treutlein: Doping im Spitzensport. Sportwissenschaftliche Analysen zur nationalen und internationalen Leistungsentwicklung. 4. Auflage. Meyer & Meyer, Aachen 2007, ISBN 978-3-89899-192-6 
 Fritz Steinmetz & Manfred Grieser: Leichtathletik, deutsche Rekorde. Entwicklung von 1898 bis 1991. Kassel 1992

Ссылки 
 
 

Метатели диска Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил